
La prima stagione della serie televisiva
Single Drunk Female, composta da 10 episodi, è stata trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti d'America da Freeform dal 20 gennaio all'17 marzo 2022.
In Italia la stagione è andata in onda interamente il 6 aprile sulla piattaforma Disney+, come serie Star Original.

Single Drunk Female